Frágil puede referirse a:

 Algo que presenta fragilidad.

Cine y televisión 
 Frágil, película de 2005 dirigida por Juanma Bajo Ulloa.
 Frágiles, película de 2005 dirigida por Jaume Balagueró.
 Frágiles, serie de televisión de 2012 de España. 
 Frágil, capítulo de la novela argentina Casi ángeles.

Música 
 Frágil, grupo peruano de rock progresivo.
 “Frágil”, disco de la banda Frágil.
 Frágil, disco de la cantante Ana Torroja.
 «Frágil», tema de la banda de rock alternativo Libido.

Otros 
 Síndrome X frágil